Sezon (1984) był 40. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 29 kwietnia 1984 i trwały do 14 października 1984. Tytuł mistrza obroniła drużyna Vålerenga Fotball.

Tabela końcowa

Baraże o 1. divisjon

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1984 w piłce nożnej
1984 w Norwegii